Howell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur H. Howell
 A. Brazier Howell
 Arthur Holmes Howell
 John Thomas Howell
 Kim M. Howell
 Thomas Jefferson Howell
 Thomas Raymond Howell
 W. Mike Howell